Асла́мов (Асла́мова) — фамилия тюркского происхождения. Известные носители:

 Асламов, Анатолий Петрович (род. 1953) — советский футболист, российский тренер.
 Асламов, Ксенофонт Михайлович (1875 — 1938) — генерал-майор, заместитель председателя «Союза казаков на Дальнем Востоке».
 Асламов, Михаил Феофанович (1929 — 2018) — советский и российский поэт и переводчик.
 Асламова, Дарья Михайловна (род. 1969) — советская и российская журналистка, дочь М. Ф. Асламова.

См. также 
 Асланов

Примечания